Powell County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Powell County (Kentucky)
Powell County (Montana)